Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1978./79. je peti put zaredom osvojila ekipa "Radnički" iz Beograda.

1. savezna liga 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Druga savezna liga

Sjever 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
<ref> [https://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=130&godina=1979&broj=000021&E= library.foi.hr, Virovitički list - tjednik SSRN općine Virovitica, br. 1104 (21/1979), izdano 8. lipnja 1979., str. 8 (II savezna liga Sjever žene - konačna ljestvica)], preuzeto 21. studenog 2022. </ref> Virovitički list'', 8. lipnja 1979.

Zapad 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Povezani članci  
 Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986., UDK: 796.322(497.13)(091)
  

1978-79